Margaret Court ha battuto in finale Kerry Melville 6–3 6–1.

Teste di serie
 Margaret Court (Campionessa)
 Kerry Melville (finalista)
 Winnie Shaw (semifinalista)
 Karen Krantzcke (semifinalista)
 Judy Dalton (quarti di finale)
 Christina Sandberg (quarti di finale)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Kerry Harris (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1970